Монти-Алегри:

 Монти-Алегри — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара
 Монти-Алегри — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти

См. также 
 Монти-Алегри-ди-Гояс
 Монти-Алегри-ди-Минас
 Монти-Алегри-ди-Сержипи
 Монти-Алегри-ду-Пиауи
 Монти-Алегри-дус-Кампус
 Монти-Алегри-ду-Сул